Энди Маррей — победитель турнира.

Действующий чемпион — Рафаэль Надаль — не приехал на турнир из-за травмы колена.

Призёры

Общая информация 
Во втором круге Жо-Вильфрид Тсонга и Милош Раонич сыграли самый длинный сет в истории олимпийских турниров. Завершив борьбу после 48 геймов они на 10 геймов улучшили предыдущее достижение. Также было улучшено достижение по максимальному числу сыгранных геймов за матч. Достижение, впрочем, было превзойдено уже на следующий день, однако француз и канадец сохранили свой рекорд для одиночных турниров.

Позже, в полуфинале, Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро провели третий рекордный матч: сыграв более короткий третий сет они, тем не менее, побили рекорд турнира по длительности матча, завершив борьбу спустя 4 часа 26 минут после его начала. Попутно этот матч стал рекордно длинным среди всех трёхсетовых матчей профессионального мужского тура в Открытой эре.

Посев 

<ol start="1">
  Роджер Федерер ''(Финал, Серебряная медаль)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Энди Маррей (Титул, Золотая медаль)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Первый раунд)
  Янко Типсаревич (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал, Бронзовая медаль)

<ol start="9">
  Хуан Монако ''(Второй раунд)
  Джон Изнер ''(Четвертьфинал)
  Николас Альмагро ''(Четвертьфинал)
  Жиль Симон ''(Третий раунд)
  Марин Чилич ''(Второй раунд)
  Фернандо Вердаско (Первый раунд)
  Кэй Нисикори ''(Четвертьфинал)
  Ришар Гаске ''(Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

<ol start="1">
  Томас Беллуччи ''(Первый раунд)
  Сомдев Девварман ''(Первый раунд)
  Блаж Кавчич
''(Второй раунд)
  Филипп Пецшнер ''(Второй раунд)

<ol start="5">
  Вашек Поспишил (Первый раунд)
<li>  Сергей Стаховский (Первый раунд)
  Адриан Унгур (Первый раунд)
<li>  Ллейтон Хьюитт(Третий раунд)

Отказы от участия в турнире 

<ol start="1">
<li>  Гаэль Монфис (Травма правого колена)
<li>  Рафаэль Надаль (Травма колен)
<li>  Марди Фиш

<li>  Филипп Кольшрайбер
<li>  Иво Карлович

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки